Олива́рес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Оливарес — знатный испанский дворянский род:
 Оливарес, Гаспар де Гусман (1587—1645) — испанский государственный деятель, фаворит короля Филиппа IV.
 Оливарес, Фелипе (1905 или 1910 — дата смерти неизвестна) — мексиканский футболист.
 Оливарес, Хуан (род. 1941) — чилийский футболист.

 Оливарес (Андалусия)
 Оливарес-де-Дуэро
 Оливарес-де-Хукар